Pułki piechoty (strzelców) noszące numer „54”:

Wojska Polskiego
 54 Pułk Piechoty Strzelców Kresowych (1919–1939)
 54 Pułk Piechoty (1945–1955) 

Armii Unii
 54 Ochotniczy Pułk Piechoty Massachusetts (1863–1865)

Cesarskiej i królewskiej Armii
 c. i k. 54 Pułk Piechoty

Armii Brytyjskiej
 54 Pułk Piechoty West Norfolk (1755–1881)

Armii Francuskiej
 54 Pułk Piechoty Liniowej Wielkiej Armii

Armii Cesarstwa Niemieckiego
 54 Pułk Piechoty im. von der Goltza (7 Pomorski) sformowany 5 maja 1860; garnizony w 1914: Kołobrzeg (Kolberg) i Koszalin (Köslin); należący do 3 Dywizji

Armii Imperium Rosyjskiego
 54 Miński Pułk Piechoty (ros. 54-й пехотный Минский Его Величества Царя Болгарского полк)

Armii Włoskiej
 54 Pułk Piechoty „Umbria” (wł. 54° Reggimento fanteria „Umbria”)